Дже́йми Ку́и (; ) — канадский кёрлингист.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : серебро (), бронза (, , ).
 : серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Частная жизнь 
Джейми — из семьи известных кёрлингистов. Его отец — Фред Куи (), бывшего кёрлингист, а затем тренер по кёрлингу. Его старший брат Кевин Куи — скип команд Альберты и Канады, неоднократный чемпион Канады и мира. Его сестра-близнец Кэрри Галуша (до замужества — Кэрри Куи) является скипом команды, также многократно выступавшей на  от Юкона и Северо-Западных территорий (а в чемпионатах Канады  и  — команды от Северо-Западных территорий).

Работает в Управлении финансов провинции Северо-Западные территории.

Женат. Двое детей.

Примечания

Ссылки 
 Profile: Territories - Tankard Times - Tuesday, March 8, 2016 (page 14)

 Видео:
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады